een eiland van de Admiraliteitseilanden, zie Los Negros (eiland)
 een Mexicaans drugskartel, zie Los Negros (kartel)